Steven Rodriguez peut faire référence à :
 Steven Rodriguez, un lanceur de relève au baseball.
 ASAP Yams, de son vrai nom Steven Rodriguez, un producteur de musique américain dans le genre musical hip-hop.